Miejscowości w USA:
 Wheatland – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Yuba
 Wheatland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 Wheatland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Wheatland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Wheatland – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Broadwater
 Wheatland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Wheatland – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Wheatland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Wheatland – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Platte
 Wheatland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Wheatland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Gminy w USA:
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Wheatland (ang. Wheatland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Wheatland (ang. Wheatland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Wheatland (ang. Wheatland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Wheatland (ang. Wheatland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wheatland (ang. Wheatland County) – w stanie Montana